Juan de Luxemburgo  (Jean de Nassau-Weilburg, Castillo de Berg, Luxemburgo, 5 de enero de 1921-Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo, 23 de abril de 2019) fue el gran duque de Luxemburgo desde la abdicación de su madre, la gran duquesa Carlota, el 12 de noviembre de 1964, hasta su propia abdicación, el 7 de octubre de 2000.

Biografía 
Juan nació el 5 de enero de 1921 en el Castillo de Berg, Luxemburgo, siendo el primer hijo de la gran duquesa Carlota y del príncipe Félix de Borbón-Parma. Uno de sus padrinos fue el papa Benedicto XV, quien le dio su segundo nombre.

Asistió a la escuela de primaria en Luxemburgo, donde continuó la etapa inicial de educación secundaria. Terminó la educación secundaria en el Colegio de Ampleforth, un internado del Reino Unido.

El 5 de enero de 1938 fue reconocido como gran duque heredero.

El 10 de julio de 1940, el príncipe Juan, junto con su padre el príncipe Félix, sus hermanos, la niñera Justine Reinard y el chofer Eugène Niclou, junto con su esposa Joséphine, tuvieron que exiliarse durante la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la ocupación alemana de Luxemburgo, y abordaron el SS Trenton en dirección a la ciudad de Nueva York, donde buscaron refugio durante la guerra en una finca alquilada en Brookville, Nueva York.

Se alistó voluntario en el ejército británico, fue destinado al regimiento de la Guardia irlandesa, alcanzando el rango de teniente en 1943 y capitán en 1944. Fue combatiente en la batalla de Normandía y en Caen. Participó en la liberación de Bruselas y, el 10 de septiembre de 1944, en la de Luxemburgo.

Se casó el 9 de abril de 1953 con la princesa Josefina Carlota de Bélgica, hija del rey Leopoldo III de Bélgica.

Gran duque de Luxemburgo 
Se convirtió en gran duque cuando su madre, la gran duquesa Carlota, abdicó el 12 de noviembre de 1964.

Juan abdicó el 7 de octubre de 2000 y fue sucedido por su hijo Enrique.

En 2014 se puso en circulación una moneda de dos euros conmemorativa de su figura.

Muerte 
Juan falleció el 23 de abril de 2019 a los 98 años de edad, tras permanecer más de diez días hospitalizado a causa de una neumonía.  El funeral se celebró el 4 de mayo de 2019 en la Catedral de Notre Dame de Luxemburgo. Asistieron representantes de numerosas casas reales, como los reyes Alberto II, Paola, Felipe I y Matilde de Bélgica; la princesa heredera Isabel de Bélgica; los reyes Harald V y Sonia de Noruega; el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la reina Margarita II de Dinamarca, los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía de España, el príncipe Alberto II de Mónaco o la princesa Ana del Reino Unido.

Familia

Hermanos 
 Isabel Hilda Zita María Ana Antonia Federica Guillermina Luisa, 1922-2011
 María Adelaida Luisa Teresa Guillermina, 1924-2007
 María Gabriela Aldegunda Guillermina Luisa, nacida el 2 de agosto de 1925
 Carlos Federico Luis Guillermo María, 1927-1977
 Alicia María Ana Antonieta Carlota Gabriela, 1929-2019

Hijos 
 María Astrid (17 de febrero de 1954)
 Enrique (16 de abril de 1955)
 Juan (15 de mayo de 1957)
 Margarita (15 de mayo de 1957)
 Guillermo (1 de mayo de 1963)

Nietos 
 Guillermo de Luxemburgo (11 de noviembre de 1981)
 María Cristina de Austria (31 de julio de 1983)
 Leopoldo de Liechtenstein (20 de mayo de 1984-20 de mayo de 1984)
 Félix de Luxemburgo (3 de junio de 1984)
 María Anunciada de Liechtenstein (12 de mayo de 1985)
 Emérico de Austria (8 de diciembre de 1985)
 Luis de Luxemburgo (3 de agosto de 1986)
 María Cecilia de Nassau (8 de septiembre de 1986)
 María Astrid de Liechtenstein (26 de junio de 1987)
 Cristóbal de Austria (2 de febrero de 1988)
 Constantino de Nassau (22 de julio de 1988)
 José Manuel de Liechtenstein (7 de mayo de 1989)
 Alejandro de Austria (26 de septiembre de 1990)
 Venceslao de Nassau (17 de noviembre de 1990)
 Alejandra de Luxemburgo (16 de febrero de 1991)
 Sebastián de Luxemburgo (16 de abril de 1992)
 Carlos Juan de Nassau (15 de agosto de 1992)
 Gabriela de Austria (26 de marzo de 1994)
 Paul Louis de Nassau (4 de marzo de 1998)
 Leopoldo de Nassau (2 de mayo de 2000)
 Carlota de Nassau (2 de mayo de 2000)
 Juan de Nassau (3 de julio de 2004)

Bisnietos 
 Gabriel de Nassau (12 de marzo de 2006)
 Noé de Nassau (21 de septiembre de 2007)
 Leopoldo de Liumburg-Stirum (19 de abril de 2011)
 Constantino de Limburg-Stirum (25 de octubre de 2013)
 María Estrella de Austria (11 de noviembre de 2013)
 Amalia de Nassau (15 de junio de 2014)
 Catalina de Austria (22 de diciembre de 2014)
 Gabriel de Limburg-Stirum (2016)
 Magdalena de Austria (24 de febrero de 2016)
 Liam de Nassau (28 de noviembre de 2016)
 Carlos de Luxemburgo (10 de mayo de 2020)

Títulos 
Juan de Luxemburgo ostentó entre 1964 y 2000 los siguientes títulos:

 Gran Duque de Luxemburgo.
 Duque de Nassau. 
 Conde Palatino del Rin.
 Conde de Sayn.
 Conde de Königstein.
 Conde de Katzenelnbogen.
 Conde de Diez.

 Vizconde de Hammerstein.
 Señor de Mahlberg.
 Señor de Wiesbaden.
 Señor de Idstein.
 Señor de Merenberg.
 Señor de Limburgo.
 Señor de Eppstein.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Corona de Roble.
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Enrique y María Teresa de Luxemburgo (14/02/1982).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero del collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (08/07/1980).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (16/06/1983).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Información sobre la moneda conmemorativa de 2 Euros junto a su hijo

Grandes Duques de Luxemburgo
Casa de Nassau-Weilburg
Grandes maestres de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes maestres de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Roble
Grandes maestres de la Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española) 
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca) 
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Orden al Mérito de la República Italiana
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de la Espuela de Oro
Grandes collares de la Orden del Infante Don Enrique
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Lobo de Bronce
Fallecidos por neumonía
Doctores honoris causa por la Universidad Laval
Alumnado de la Universidad Laval
Católicos de Luxemburgo
Fallecidos en Luxemburgo (ciudad)